Teodor I – papież 642-649
 Teodor I – patriarcha Konstantynopola 677-679
 Teodor I Laskarys – cesarz bizantyjski 1204-1222
 Teodor I Muzaka – despot Albanii (?-1389)